Philip Watson, viceammiraglio statunitense
Philip Watson, ex county assessor di Los Angeles, testimone dell'incontro fra il presidente degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy e Marilyn Monroe  avvenuto nel novembre del 1961 al Beverly Hilton Hotel
Philip Watson, personaggio del film Spider-Man interpretato da Tim De Zarn

Note